Velika nagrada Orana 1932 je bila četrta neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1932. Odvijala se je 24. aprila 1932 na cestnem dirkališču Arcone pri Oranu, Francija (danes Alžirija), na isti dan kot dirka za Veliko nagrado Rima.

Rezultati

Dirka
Avtocikli in dirkalniki razreda voiturette so označeni s poševnim tiskom.

|-
! 1
| 8
|  Jean-Pierre Wimille
| Privatnik
| Bugatti T51
| 42
| 3 ure
|-
! 2
| 32
|  Goffredro Zehender
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 40
| +1 kroga
|-
! 3
| 20
|  Louis Joly
| Privatnik
| Maserati 26
| 39
| +3 krogi
|-
! 4
| 9
|  Pierre Veyron
| Privatnik
| Maserati 26
| 38
| +4 krogi
|-
! 5
| 19
|  Louis Trintignant
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 38
| +4 krogi 
|-
! 6
| 18
|  Benoit Falchetto
| Privatnik
| Bugatti T35B
| 37
| +5 krogov
|-
! 7
| 35
|  Raoul Miquel
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 35
| +7 krogov
|-
! 8
| 1
|  »Mlle Helle-Nice«
| Privatnica
| Bugatti T35C
| 35
| +7 krogov 
|-   
! 9
| 10
|  José Scaron
| Privatnik
| Amilcar
| 35
| +7 krogov
|-
! 10
| 26
|  »Dominici«
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 32
| +10 krogov
|-
! 11
| 11
|  Marcel Boucly
| Privatnik
| Salmson
| 32
| +10 krogov
|-
! 12
| 5
|  »Chiquito«
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 32
| +10 krogov
|-
! 13
| 21
|  »Mouret«
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 31
| +11 krogov
|-   
! 14
| 6
|  »Vanoni«
| Privatnik
| Amilcar
| 31
| +11 krogov
|-
! Ods
| 33
|  Jean Gaupillat
| Privatnik
| Bugatti T51
| 18
| 
|-
! Ods
| 4
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T51
| 15
| 
|-
! Ods
| 31
|  Guy Moll
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 14
| 
|-
! Ods
| 26
|  »Mme Mareuse«
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 13
| Trčenje
|-
! Ods
| 14
|  Jean de Maleplane
| Privatnik
| Maserati 26M
| 10
| 
|-   
! Ods
| 16
|  Guy Cloitre
| Privatnik
| Amilcar
| 5
| 
|-
! Ods
| 15
|  Rudolf Eberhardt
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 2
| Črpalka za gorivo
|-
! Ods
| 30
|  Philippe Etancelin
| Privatnik
| Alfa Romeo 8C-1500
| 2
| 
|-
! Ods
| 7
|  Jean Delorme
| Privatnik
| Bugatti T35C
| 0
| Trčenje
|-   
! Ods
| 24
|  »Pellegri«
| Privatnik
| ''Amilcar
| 0
| Motor
|}

Viri
 
 

1932
Sezona Velikih nagrad 1932